Battenberg néven a következő települések léteznek:

Battenberg (Eder) – település Hessenben
Battenberg (Pfalz) – település Rajna-vidék-Palzban